Karczemka bezeichnet kleinere Ortschaften in Polen:

 Karczemka (Bojadła), Weiler in der Gmina Bojadła in der Woiwodschaft Lebus
 Karczemka (Małdyty) (dt. Hoffnungsmühle), Weiler in der Gmina Małdyty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Karczemka (Obrzycko), Weiler in der Gmina Obrzycko in der Woiwodschaft Großpolen
 Karczemka (Siedliszcze), Weiler in der Gmina Siedliszcze in der Woiwodschaft Lublin
 Karczemka (Skrwilno), Weiler in der Gmina Skrwilno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Karczemka (Tarłów), Weiler in der Gmina Tarłów in der Woiwodschaft Heiligkreuz